Boran van Perzië - de dochter van Koning Khusro II
Boran (jongensnaam) - een Turkse jongensnaam

In het Thais kan gerefereerd worden aan het oude en traditionele:
Thaise massage - Nuat phaen boran - oude massage
Mueang Boran - een Thais museum 
Muay Thai Boran - De traditionele vorm van Thaiboksen